Tinker bezeichnet:

 englisch für Kesselflicker
 als Fremdbezeichnung die Mitglieder der soziokulturellen Gruppe der Pavee 
 Pferderassen, die von den Pavee verwendet wurden, siehe Tinker (Pferd) 
 den Luftwaffenstützpunkt Tinker Air Force Base der US Air Force (USAF) in Oklahoma City (OK), USA 
 in Yorkshire die Gruppe der Sinti
 das Tinker Building, ein historisches Gebäude des NRHP in den Vereinigten Staaten 
 Tinker Board von Asus, Einplatinencomputer (Betriebssystem Linux), sehr ähnlich dem Raspberry Pi
 Tinker-Gletscher

Tinker ist der Familienname folgender Personen:
 Clarence L. Tinker (1887–1942), US-amerikanischer Luftwaffengeneral
 Edward Larocque Tinker (1881–1968), US-amerikanischer Schriftsteller und Philanthrop
 Gerald Tinker (* 1951), US-amerikanischer Leichtathlet
 Grant Tinker (1926–2016), US-amerikanischer Rundfunkmanager
 Joe Tinker (1880–1948), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jon Tinker, britisch-kanadischer Journalist
 William Dean Tinker (* 1934), US-amerikanischer Organist, Pianist, Cembalist und Musikpädagoge